Kaduna – miasto w Nigerii
 Kaduna – rzeka w Nigerii
 Kaduna – stan w Nigerii
 „Kaduna” – nigeryjski okręt patrolowy typu Ford